Тростя́нчик () — село на Украине, находится в Тростянецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524185901. Население по переписи 2001 года составляет 1639 человек. Почтовый индекс — 24342. Телефонный код — 4343.
Занимает площадь 3,22 км².

Адрес местного совета 
24342, Винницкая область, Тростянецкий р-н, с. Тростянчик, ул. Котовского, 3, тел. 29-119

Ссылки 
 Тростянчик на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тростянецкого района (Винницкая область)